Karl Christian ist der Name folgender Personen:

 Karl von Sachsen (1733–1796) (Prinz Karl Christian von Polen und Sachsen), Herzog von Kurland und Semgallen
 Karl Christian (Nassau-Weilburg) (1735–1788), Fürst von Nassau-Weilburg
 Karl Christian Erdmann (Württemberg-Oels) (1716–1792), Herzog von Württemberg-Oels und Bernstadt

Siehe auch:
 Karl-Christian